Алексе́й Ни́конов:
 Никонов, Алексей Валерьевич (род. 1972) — российский поэт и музыкант.
 Никонов, Алексей Васильевич (1911—1937) — танкист, Герой Советского Союза.
 Никонов, Алексей Дмитриевич (1917—1992) — советский историк, профессор МГИМО.